Binion’s Gambling Hall and Hotel – hotel i kasyno, położony przy Fremont Street Experience w centrum miasta Las Vegas, w amerykańskim stanie Nevada. Stanowi własność korporacji TLC Enterprises, która w marcu 2008 roku nabyła obiekt za kwotę 32 milionów dolarów.

Binion’s często utożsamiany jest ze swoją wcześniejszą nazwą – Binion’s Horseshoe, jednak obecnie prawa do niej posiada korporacja Caesars Entertainment Corporation.

Historia

W okresie od stycznia do marca 2004 roku, Binion’s Horseshoe pozostawał zamknięty. 11 marca 2004 roku obiekt stał się własnością MTR Gaming Group, która przejęła kontrolę nad hotelem. Tymczasem kasyno, aż do 11 marca 2005 roku, zarządzane było przez korporację Harrah’s, czyli wcześniejszego właściciela Binion’s. MTR zmieniła nazwę obiektu na Binion’s Gambling Hall and Hotel. 7 marca 2008 roku MTR odsprzedała hotel/kasyno przedsiębiorstwu TLC Casino Enterprises, Inc.

W lipcu 2005 roku Binion’s po raz ostatni organizował główny turniej w ramach World Series of Poker (WSOP). Słynny turniej, który zapoczątkowany został właśnie w Binion’s, wymagał większej przestrzeni kasynowej; ponadto, prawa do jego organizacji nabyła korporacja Harrah’s, która chciała organizować go w jednej ze swoich nieruchomości.

Kiedy TLC Casino Enterprises sfinalizowała zakup Binion’s, ogłosiła zamiar budowy nowej wieży hotelowej. Jednak już w listopadzie 2009 roku korporacja wstrzymała działalność hotelu, wskutek globalnego kryzysu ekonomicznego, który wybuchł w 2007 roku; przynoszące zyski kasyno pozostało otwarte. Obecnie Binion’s oficjalnie charakteryzuje hotel jako zamknięty w celach renowacyjnych.

Media
W 2005 roku front budynku (wraz ze słynnym logo „Horseshoe”) pojawił się w wideoklipie do piosenki „Signs” Snoop Dogga i Justina Timberlake’a.

W 2000 roku historia Binion’s przywołana została w programie Pawn Stars History Channel, a w 2007 roku hotel ukazany został w filmie Lucky You.

Galeria

Przypisy 

Hotele w Las Vegas
Kasyna w Las Vegas